Волнянский — фамилия. Известные носители:

 Волнянский, Григорий Матвеевич (1921—1941) — советский офицер, артиллерист, участник Великой Отечественной войны.
 Волнянский, Сергей Григорьевич (1885—1919) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.